Charles Carmichael Lacaita – botanico e politico britannico
 Giacomo Filippo Lacaita – politico italiano
 Piero Lacaita – editore italiano